Чемпионат Египта по футболу 1984/1985 — 29-й чемпионат Египта, проходивший с 5 октября 1984 года по 26 мая 1985 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Египта 1984/1985 на angelfire.com
 Чемпионат Египта 1984/1985 на rsssf.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
1985 год в Египте
Спорт в Египте в 1984 году